Уортон, Кен
 Кен Уортон (род. 1950) — английский писатель.
 Кен Уортон (1916—1957) — английский спортсмен, гонщик Формулы-1.